Аврильє́-ле-Понсо́, Аврільє-ле-Понсо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Орлеана, 31 км на захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 192 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аврильє-ле-Понсо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аврильє-ле-Понсо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара